Nemaha County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Nemaha County, Kansas
 Nemaha County, Nebraska